Krzywonos – kaczka z gatunku Hymenolaimus malacorhynchos.

Osoby
 Henryka Krzywonos – działaczka opozycyjna w okresie PRL.
 Maksym Krzywonos – jeden z przywódców powstania Chmielnickiego.